Leopold Cirsovius ist der Name folgender Personen:

* Leopold August Cirsovius (1706–1770), deutscher Jurist und Landsyndikus
 Leopold Iwan Cirsovius (1815–1895), deutscher Lehrer und Organist